Rajd Monte Carlo 2023 (91. Rallye Automobile de Monte-Carlo) – 91. edycja Rajdu Monte Carlo. Był to rajd samochodowy odbywający się od 19 do 22 stycznia 2023 roku w Monako. Składał się z 18 odcinków specjalnych rozegranych na asfalcie i śniegu. Baza imprezy była zlokalizowana w miejscowości Monako. Była to pierwsza runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2023.

Rajd wygrał Francuz Sébastien Ogier, dla którego było to dziewiąte zwycięstwo w tym rajdzie, na drugim miejscu ze stratą niecałych 19 sekund finiszował ubiegłoroczny mistrz świata - Fin Kalle Rovanperä. Obaj prowadzili samochód Toyota GR Yaris Rally1. Trzecie miejsce zajął Belg Thierry Neuville, kierujący Hyundaia i20 N Rally1. Neuville po raz 56 stanął na podium rundy mistrzostw świata.

Lista startowa

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej - OS18

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej oraz WRC2 dodatkowe punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2023 po 1 rundzie 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

WRC2

WRC Challenger

Masters Cup

Uwagi

Przypisy 

Rajd Monte Carlo
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2023
2023 w Monako